De periode 1511 t/m 1520 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
6 ringvormige
1 hybride
9 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen